Tomorr, albániai hegység
Tomorr, albániai falu Berat megyében, Poliçan községben